Подгруппа A группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2011 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Три команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Швейцария — Великобритания

Швейцария — Дания

Дания — Великобритания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка федерации 

Теннис
Теннис
Европа/Африка